Aguascalientia is een uitgestorven geslacht van kameelachtigen dat tijdens het vroege mioceen voorkwam in het gebied van het huidige Panama, Mexico en Texas. Aguascalientia behoort tot de groep van de Floridatragulinae, waarin het het kleinste (bekende) lid vormt. Het is geen voorouder van de huidige kamelensoorten, maar een aparte zijtak in de stamboom. In vergelijking met de moderne kameelachtigen had Aguascalientia een relatief lange snuit. Het geslacht is vernoemd naar de Mexicaanse stad Aguascalientes, waar fossielen van de typesoort Aguascalientia wilsoni werden gevonden.

Soorten 
Het geslacht telt drie soorten:
 Aguascalientia minuta Rincon et al., 2012
 Aguascalientia panamaensis Rincon et al., 2012
 Aguascalientia wilsoni (Dalquest & Mooser, 1974) (= Miotylopus wilsoni Dalquest & Mooser, 1974) (typesoort)

Fylogenie 
Een cladistische analyse uit 2012 leverde volgende stamboom voor de groep Floridatragulinae op, met daarin de Aguascalientia-soorten. De analyse wijst erop dat het geslacht Aguascalientia mogelijk parafyletisch is.

Zie ook 
 Amerikaanse kamelen

Uitgestorven kameelachtigen